La Primeira Divisão 1951/52 fue la 18.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Sporting de Portugal ganó su séptimo título.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas en ceroacero

1952
Fútbol en 1951
Fútbol en 1952